Giorgio Del Signore – ex calciatore italiano
 Gino Del Signore – tenore italiano
 Vincenzo Del Signore – vescovo cattolico italiano

Pagine correlate
Signore